

Allemagne

Empire allemand 
  d'artillerie de campagne de la  d'infanterie
  de cavalerie de la  d'infanterie et de la  de cavalerie
  d'infanterie de la  d'infanterie
  d'infanterie de réserve de la  de réserve 
  d'infanterie de réserve de la  d'infanterie
  mixte de Landwehr de la  de Landwehr

Allemagne fédérale

Australie

Canada 
  Groupe-brigade du Canada

Cameroun 
  d'infanterie motorisée

États-Unis

France 
  d'infanterie de la  d'infanterie
  d'infanterie coloniale de la  d'infanterie coloniale

Grèce

Royaume-Uni (et Empire britannique) 
 
  blindée

Ukraine

Union soviétique/Russie